Керл — англійське прізвище.

 Камерен Керл — британський плавець;
 Роберт Керл — американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії за 1996 рік спільно з Г. Крото і Р. Смоллі.

Див. також 
 Американський керл — порода кішок;
 Ганс Керрль — німецький політик.